Pierre Larousse
 Editorial Larousse, editorial francesa fundada el 1852 Pierre Larousse.
 Enciclopèdia Larousse, obra de referència clàssica de la llengua francesa.